Vincent Ferrer (1350-1419), Spaans heilige
 Vicente Ferrer Moncho (1920-2009), Spaans filantroop
 Vicente Ferrer (coureur), Spaans motorcoureur